Hans Conrad Gyger (1599-1674), ingénieur et cartographe suisse ;
 Patrick Gyger (né en 1971), historien, auteur et curateur suisse ;
 Rudolf Gyger (1920-??), footballeur suisse.